Landtagswahlkreis 25 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Schwäbisch Gmünd (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Eßlingen I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Potsdam II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Seelow – Strausberg II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Wetterau I (seit 1983)
 Wahlkreis 25 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 25 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Rügen III – Stralsund I (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Nordvorpommern III – Stralsund I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Greifswald, Land – Demmin (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hannover-Linden (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Hannover-Buchholz (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Bad Pyrmont (2003)
 Landtagswahlkreis Holzminden (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Einbeck (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II (2000)
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III (1975)
 Landtagswahlkreis Siegkreis II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis-Süd (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Trier (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig Land 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipzig 1 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Leipziger Land 3 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Hoyerswerda I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Jessen (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Roßlau (2002)
 Landtagswahlkreis Gräfenhainichen-Roßlau (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Dessau, Stadt I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Segeberg-West (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Pinneberg (2012)
 Landtagswahlkreis Elmshorn (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Eutin-Süd (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Kiel-Nord (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Kiel-Mitte (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Neumünster (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Erfurt II (seit 1994)
 Wahlkreis Stadtroda – Jena, Land (1990)